Zdeněk Kolář e Lukáš Rosol erano i detentori del titolo, ma solo Kolář ha scelto di difendere il titolo, facendo coppia con Roman Jebavý.

In finale Oleksandr Nedovjesov e Gonçalo Oliveira hanno sconfitto Zdeněk Kolář e Roman Jebavý con il punteggio di 1-6, 7-65, [10-6]

Teste di serie 

  Oleksandr Nedovjesov /  Gonçalo Oliveira (campioni)
  Sander Arends /  Luis David Martínez (semifinale)

  Roman Jebavý /  Zdeněk Kolář (finale)
  Max Schnur /  Sem Verbeek (primo turno)

Wildcard 

  Adam Jurajda /  Dalibor Svrčina (primo turno)
  Jakub Menšík /  Daniel Siniakov (primo turno)

  Andrew Paulson /  Patrik Rikl (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Moneta Czech Open 2021